Schlacht von Toulouse bezeichnet folgende Auseinandersetzungen:

 Schlacht von Toulouse (721) zwischen Franken und Arabern während der islamischen Expansion
 Schlacht von Toulouse (1814) zwischen Frankreich und den Verbündeten während der Napoleonischen Kriege